Questo è l'elenco dei sovrani di Württemberg dalla contea originaria sino alla detronizzazione della famiglia nel 1918.

Conti di Württemberg fino al 1495 

 Corrado I 1089-1110 (eletto)
 Corrado II 1110-1143 (eletto)

 Ludovico I 1143-1158
 Ludovico II 1166-1181
 Hartmann 1194-1240
 Ludovico III 1194-1226
 Ulrico I 1241-1265
 Ulrico II 1265-1279
 Eberardo I 1279-1325
 Ulrico III 1325-1344
 Coreggenti:
 Eberardo II 1344-1392 (da solo dal 1362)
 Ulrico IV 1344-1362
 Eberardo III 1392-1417
 Eberardo IV 1417-1419
 Ludovico I 1419-1442 e Ulrico V 1419-1442

Il trattato di Nürtingen divise la contea di Württemberg in due parti: Württemberg-Stoccarda con capitale Stoccarda, assegnata a Ulrico V, e Württemberg-Urach con capitale Bad Urach, assegnata a Ludovico I.

Linea di Württemberg-Stoccarda 
 Ulrico V, 1442-1480
 Eberardo VI 1480-1482, successivamente duca Eberardo II

Linea di Württemberg-Urach 
 Ludovico I 1442-1450
 Ludovico II 1450-1457
 Eberardo V 1457-1495

Il Trattato di Münsingen riunì le due linee separate sotto Eberardo V nel 1482, che divenne duca con il nome di Eberardo I nel 1495.

Duchi di Württemberg (1495-1803) 

 Eberardo I (im Bart) 1495-1496 (deceduto senza eredi)
 Eberardo II 1496-1498 (già Eberardo VI della linea Württemberg-Stuttgart, figlio di Ulrico V, conte di Württemberg, detto il Beneamato)
 Ulrico I 1498-1519 (dal 1498 al 1503 governò in sua vece un Consiglio territoriale, cui Ulrico subentrò appena raggiunta la maggior età)
Il Württemberg venne annesso all'Austria (1519-1534)
 Ulrico I 1534-1550 (restaurato)
 Cristoforo 1550-1568
 Ludovico 1568-1593
 Federico I 1593-1608
 Giovanni Federico 1608-1628
 Eberardo III 1628-1674
 Guglielmo Ludovico 1674-1677
 Eberardo Ludovico 1677-1733 (dal 1677 al 1693 sotto la tutela della madre Maddalena Sibilla d'Assia-Darmstadt (1652-1712) e dello zio Federico Carlo (1652-1698) Duca-Amministratore di Württemberg-Winnental)
 Carlo I Alessandro 1733-1737
 Carlo II Eugenio 1737-1793
 dal 1737 al 1738 sotto il duca-amministratore Carlo Rodolfo di Württemberg-Neuenstadt
 dal 1738 al 1744 sotto il duca-amministratore Carlo Federico di Württemberg-Oels (1690-1761)
 Ludovico Eugenio 1793-1795
 Federico II Eugenio 1795-1797
 Federico III 1797-1803

Nel 1803, il duca di Württemberg venne elevato al rango di principe elettore del Sacro Romano Impero. Il 1º gennaio 1806 l'Impero venne dissolto e l'elettore di Württemberg divenne un monarca indipendente con il titolo di re.

Württemberg-Mömpelgard 
 1617-1631 Ludovico Federico
 1631-1662 Leopoldo Federico
 1662-1699 Giorgio II
 Occupato da Francia 1676-1679, 1680-1697
 1699-1723 Leopoldo Eberardo
 1723-1802 al ducato di Württemberg
Ceduto in Francia nel 1802

Württemberg-Weiltingen

Elettori di Württemberg (1803-1806)

Re di Württemberg  (1806-1918) 
Il regno si estinse con la fine della prima guerra mondiale e la nascita della Repubblica di Weimar.

Capi della casata di Württemberg dal 1918 

 Guglielmo II, 1918-1921;
 Alberto, 1921-1939;
 Filippo Alberto, 1939-1975;
 Carlo, 1975-2022;
 Guglielmo, 2022-in carica.

Albero genealogico

Note

Voci correlate 
 Consorti dei sovrani di Württemberg

Altri progetti 

 
Württemberg